Il detentore del titolo Björn Borg ha vinto il suo terzo titolo consecutivo a Wimbledon, impresa che non riusciva dai tempi di Fred Perry che vinse dal 1934 al 1936. Ha battuto in finale Jimmy Connors per 6-2 6-2 6-3.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1978